Заслуженный коллектив Республики Армения ()  — почётное звание Армении. Звание присваивает Президент Республики Армения коллективам, способствовавшим развитию науки, образования и культуры, имевшим большие заслуги и демонстрировавшим высокое исполнительское мастерство.

Ссылки 
 Закон Республики Армения «О почётных званиях Республики Армения»
 Информация на сайте Президента Армении

Почётные звания Республики Армения